Стефан Стефановић може да се односи на:

 Стефан Стефановић Тенка (1797-1865), српски политичар и министар.
 Стефан Стефановић (1805-1826), српски књижевник.